Le terme Vercors peut désigner :

Toponymes 
 le massif du Vercors, dans les Alpes occidentales françaises ;
 la forêt du Vercors, massif forestier partagé entre la Drôme et l'Isère
 le parc naturel régional du Vercors ;
 la Communauté de communes du Vercors ;
 la Communauté de communes du massif du Vercors ;
 la Communauté de communes de Vercors Isère.

Autres 
 Vercors (1902-1991), écrivain, illustrateur français et résistant ;
 Maquis du Vercors, importante base de la Résistance française réfugiée dans le massif ;
 Cheval du Vercors de Barraquand, race chevaline.